Como Zúñiga se le conoce a las fortificaciones:
 Castillo de los Zúñiga, en Galve de Sorbe (Guadalajara, España);
 Castillo de los Zúñiga, en Cartaya (Huelva, España);
 Muralla urbana de Zúñiga, en Zúñiga (Navarra, España), o
 Castillo-Palacio de los Zúñiga, en Curiel de Duero (Valladolid, España).